Kacper Smoliński – calciatore polacco
 Marcin Smoliński – calciatore polacco
 Mark Smolinski –  ex giocatore statunitense di football americano